Ica kan have flere betydninger:
 ICA AB - en svensk detailkæde
 Independent component analysis - er en signalprocesseringsmetode og statistisk data analyse
 
 Steder
 Ica (by) – by i Peru
 Ica (provins) – provins i Peru
 Ica (region) – region i Peru
 Ica (flod) – det brasilianske navn på floden Putumayo